Yeddyurappa ist der Familienname folgender Personen:

 B. S. Yeddyurappa (* 1943), indischer Politiker
 Raghavendra Yeddyurappa (* 1973), indischer Politiker